«Горизонт» — советская чёрно-белая драма 1932 года режиссёра Льва Кулешова. Премьера фильма состоялась 30 января 1933 г.

Сюжет 
Еврейский паренёк Лёва Горизонт эмигрирует в Америку. В качестве солдата армии США в 1919 году он попадает в Россию и переходит на сторону красноармейцев…

В ролях 

 Николай Баталов — Лёва Горизонт
 Елена Кузьмина — Рози
 Михаил Доронин — дядя Лёвы Горизонта
 Михаил Доллер — Смит
 Дмитрий Кара-Дмитриев — часовщик
 Порфирий Подобед — Ден
 Иван Бобров — надсмотрщик
 Андрей Горчилин — Моня
 Сергей Комаров — унтер / американский полицейский / поп
 Пётр Галаджев — раввин / солдат
 Дмитрий Зольц — Кларк
 Д. Дмитриади — Джузеппе
 Константин Хохлов — фабрикант
 Николай Акимов — партизан
 Николай Гладков — шкет
 Леонид Любашевский — контрабандист
 Владимир Уральский — партизан (нет в титрах)
 Николай Крючков — партизан (нет в титрах)
 Андрей Файт — офицер (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Лев Кулешов
 Авторы сценария — Лев Кулешов, Георгий Мунблит, Виктор Шкловский
 Оператор-постановщик — Константин Кузнецов
 Композитор — Давид Блок
 Художники — Сергей Козловский, Д. Черекс, П. Портонэ
 Монтаж — Ксения Блинова, К. Скоморвская
 Звукорежиссёр — Леонид Оболенский
 Директоры картины — Ф. Акимов, Н. Алексеев, А. Капустянский

Ссылки 
 «Горизонт» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы по сценариям Виктора Шкловского
Фильмы Льва Кулешова
Фильмы СССР 1932 года
Фильмы студии «Межрабпомфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на русском языке